Plusieurs localités des États-Unis sont baptisées Homewood :
 Homewood (Alabama)
 Homewood (Californie)
 Homewood (Illinois)
 Homewood (Pennsylvanie)
 Homewood (Pittsburgh), trois quartiers de Pittsburgh en Pennsylvanie
 Homewood (Virginie-Occidentale)